Ла Салуд има више значења:

 Ла Салуд, Рефухио Хименез, Ранчо (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Салуд (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Салуд (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Салуд, Анхел Мартинез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Салуд (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Салуд (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Салуд (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Салуд (Ангангео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Салуд (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Салуд (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Салуд (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Салуд (Сан Симон Заватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Салуд (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Салуд, Пало Гордо Километро 16 (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику